Hursti est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1968), programmeur informatique finlandais
 (1924-2005), philanthrope finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois